Yukon De Leeuw (ur. 21 kwietnia 1993) – kanadyjski skoczek narciarski, zawodnik klubu Altius Nordic Ski Club, członek kadry narodowej Kanady w sezonie 2010/2011. Brązowy medalista Mistrzostw Kanady w Skokach Narciarskich 2010 na skoczni normalnej. Jego największym sukcesem jest zajęcie 6. miejsca w konkursie Pucharu Kontynentalnego w Sapporo w sezonie 2010/2011.

Był członkiem sztafety olimpijskiej w 2010 roku. Był również przedskoczkiem podczas konkursów skoków narciarskich i kombinacji norweskiej na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010.

Skoki narciarskie zaczął uprawiać w wieku 9 lat, a jego rekord życiowy wynosi 140,5 metra i został ustanowiony na skoczni Utah Olympic Park HS134.

W latach 2008–2009 uprawiał również kombinację norweską startując między innymi w zawodach Pucharu Kontynentalnego w kombinacji norweskiej i Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2009, jednak nie odniósł w nich większych sukcesów.

Skoki narciarskie uprawiała również jego starsza siostra, Nata De Leeuw.

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Kanadyjscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1993
Kanadyjscy kombinatorzy norwescy